Válaszúton (film, 1951)
Válaszúton (film, 1978)
Válaszúton, 2016-ban bemutatott amerikai romantikus filmdráma, amelyet Ross Katz rendezett
Válaszúton,  Nicholas Sparks regénye